Hilgenroth ist der Name
der Gemeinde Hilgenroth im Westerwald
des Ortsteils der Gemeinde Heidenrod, siehe Hilgenroth (Heidenrod)